Brzyska (gemeente), een gemeente in Polen
Brzyska (plaats), een plaats in Polen